Ortega se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Casimiro Gómez de Ortega
 Francisco Ortega
 Jesús González Ortega
 Luis Alfonso Ortega
 Marysol Trujano Ortega